Аројо Бонито има више значења:

 Аројо Бонито (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо Бонито, Ранчо Виљар (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику